Linda Fite, scénariste de comics ;
  (1916-1980), magistrat américain, député et speaker de la chambre des représentants de l'Alabama, aux États-Unis ;
 Roger Fite (1938-2020), joueur français de rugby à XV.